

Codici 
 OBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Obihiro (Giappone)

Geografia 
 Obo, città della Repubblica Centrafricana

Altro 
 Obo, cordofono in uso nella musica nigeriana

pl:Roporudomasowiec